Dies ist eine Liste der Flüsse in Zypern. Die Liste führt die größten Fließgewässer auf der Insel Zypern auf, welche in der Republik Zypern und der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern liegen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die meisten Flüsse Zyperns sind klein und führen wegen der Trockenheit im Sommer nicht ganzjährig oder nicht auf voller Länge Wasser. Nur die Flüsse Xeros, Dhiarizos, Karkotis, Kouris und Germasogia führen auch im Sommer, zumindest nahe der Quelle im Gebirge, durchgehend Wasser. Die meisten Flüsse entspringen im Inselinneren im Troodos- und Kyrenia-Gebirge und fließen von dort zur Küste ins Mittelmeer.

Flüsse

Siehe auch 
 Liste der Wasserläufe auf der Karpas-Halbinsel

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Zypern